Kemerköy ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Kemerköy (Çayeli), Ortschaft im Landkreis Çayeli der türkischen Provinz Rize
 Kemerköy (Kaş), Ortschaft im Landkreis Kaş der türkischen Provinz Antalya
 Kemerköy (Kocasinan), Ortschaft im Landkreis Kocasinan der türkischen Provinz Kayseri
 Kemerköy (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Kemerköy (Ödemiş), Ortschaft im Landkreis Ödemiş der türkischen Provinz İzmir
 Kemerköy (Salihli), Ortschaft im Landkreis Salihli der türkischen Provinz Manisa